Serra Dourada FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Ipirá, no interior da Bahia. Opera no dial FM, na frequência 91.5 MHz. E é originada do processo de migração AM/FM da antiga rádio Ipirá AM 1450. 

Ipirá
Estações de rádio da Bahia